Riojasauridae — семейство динозавров надотряда зауропод, живших в позднем триасовом периоде мезозойской эры. Слои, содержащие окаменелости, находятся в , провинция Фри-Стейт, Южно-Африканская Республика, где были найдены ископаемые остатки эукнемезавра, и Исчигуаласто, провинция Ла-Риоха, Аргентина, где были обнаружены ископаемые остатки риохазавра.

Источники 
 Yates, Adam M. (2007). "The first complete skull of the Triassic dinosaur Melanorosaurus Haughton (Sauropodomorpha: Anchisauria)", in Barrett, Paul M. & Batten, David J., Special Papers in Palaeontology, vol. 77, p. 9—55, ISBN 978-1-4051-6933-2.

Massopoda
†
Динозавры триасового периода